Gândire sau Gândirea poate fi:

 Gândire, proces psiho-mental
 Gândirea, revistă culturală de factură tradiționalistă din România interbelică
 Gândire critică
 Gândire deziderativă
 Gândirea Nouă, curent filozofic